Lamaison ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Lamaison (* 1971), französischer Rugby-Union-Spieler
 Didier Lamaison (* 1947), französischer Autor und Übersetzer
 Lydia Lamaison (1914–2012), argentinische Schauspielerin